Carlos de Prusia (en alemán, Karl von Preußen; Charlottenburg, 29 de junio de 1801-Berlín, 21 de enero de 1883) fue el quinto de los nueve hijos, el cuarto que sobreviviría a la infancia y tercer varón del rey Federico Guillermo III de Prusia y de su esposa, la duquesa Luisa de Mecklemburgo-Strelitz.

Sirvió como general prusiano la mayoría de su vida, y tuvo numerosas colecciones de arte, siendo además gran maestre de la Orden de San Juan del Bailiazgo de Brandeburgo.

Biografía 

El 26 de mayo de 1827 se casó en Charlottenburg con María de Sajonia-Weimar-Eisenach, hija de Carlos Federico, gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach, y de la gran duquesa María Pávlovna de Rusia. La hermana de ésta, Augusta de Sajonia-Weimar-Eisenach, casaría con el hermano de Carlos, Guillermo I de Alemania. Tuvieron tres hijos:
 Federico Carlos (1828-1885), casado con María Ana de Anhalt-Dessau. Con descendencia.
 Luisa (1829-1901), casada con el landgrave Alexis de Hesse-Philippsthal-Barchfeld. Sin descendencia.
 Ana (1836-1918), casada con el príncipe Federico de Hesse-Kassel. Con descendencia.

Carrera militar 

Entró en el ejército de Prusia en 1811 a la edad de 10 años como lugarteniente de un regimiento de guardias. En 1820 es ascendido a mayor. Dos años más tarde se convierte en coronel del 12.º Regimiento de Infantería y en 1824 es ascendido a mayor general. En 1832 es ascendido a lugarteniente general y en 1844 a general de infantería. En 1852 fue nombrado gran maestre de la Orden de San Juan del Bailiazgo de Brandeburgo. Fue gobernador de Maguncia entre 1864 y 1866.

Muerte 

En 1882 se fracturó el fémur izquierdo. Como ya había estado enfermo debido a su avanzada edad, los cirujanos dijeron que la probabilidad de que sobreviviera era pequeña. Murió el año siguiente, el 21 de enero 1883 en Berlín. Sus últimas palabras fueron "¡Viva el emperador!". En el momento de su muerte, él era el único hermano sobreviviente del emperador Guillermo I de Alemania. Su muerte interrumpió los planes para una celebración de las bodas de plata del aniversario para su sobrino y sobrina, así como los planes para la visita de los príncipes de Gales a Berlín.

Ancestros

Enlaces externos 

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Grandes maestres de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española) 
Caballeros comendadores de la Orden Militar de Guillermo
Caballeros de tercera clase de la Orden de San Jorge
Mariscales de campo de Rusia
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Grandes cruces con espadas de la Orden de Alberto el Oso
Personas de la Provincia de Brandeburgo